Fuente-Tójar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente-Tójar (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Fuente-Tójar (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar